Beucke ist der Familienname folgender Personen:

 Susann Beucke (* 1991), deutsche Seglerin
 Werner Beucke (1903–1940), deutscher Designer und Bucheinbandkünstler